Bragg kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Bragg (ö),

Se även 
 Mount Bragg

Robotskapade Antarktisförgreningar